Delmenhorst (stad), stad in Duitsland
 graafschap Delmenhorst, staat binnen het Heilige Roomse Rijk
 Burg Delmenhorst, kasteel bij de stad Delmenhorst
 station Delmenhorst, station van de stad Delmenhorst